

События 

 1003 — Начало пятой кампании Свейна Вилобородого в Англии, предпринятой в ответ на массовое убийство датчан в 1002 году. Разорение Англии Свейном.
 Третья женитьба Роберта II на Констанции Арльской, дочери маркиза Прованса. У них было четыре сына.
 январь. Сражение при Валсугне, провинция Брента. Герцог Оттон Каринтийский разбит сторонниками Ардуина.
 лето. Болеслав Храбрый опустошил восточные пограничные области империи и предпринял попытку двинуться через Эльбу на запад.
 1003—1018 (с перерывом) — Германо-польские войны.
 Поляки оттеснили немцев за Эльбу.
 1003 — Папа римский Иоанн XVII. После его смерти избран новый папа Иоанн XVIII
 Болеслав III Рыжий под защитой Болеслава Храброго вернулся в Чехию после смерти князя Владивоя Чешского.
 Болеслав I Храбрый захватывает Чехию и заставляет признать себя своим правителем. Польский князь резко меняет своё отношение к Чехии: он неожиданно захватывает в плен им же возвращённого на правление Болеслава Рыжего, приказывает выколоть ему глаза и держит под стражей до самой смерти. Таким образом территория, находящаяся под властью польского князя, простирается теперь от Балтийского моря до венгерских границ.
 Генрих II Святой заключает союзный договор с лютичами, тем самым подрывая христианское единство с Польшей и Чехией и подарив язычникам славянам возможность освободиться от миссионерского давления.
 Поражение болгар от греков.
 Основан монастырь Фруттуариа, бенедиктинским священником святым Вильгельмом Вольпианским (962—1031 гг.). Монастырь находится в пятнадцати километрах севернее Турина в маленьком местечке Сан-Бенигно ди Канавезе.
 Нападение сарацин на Леринский монастырь (напротив Канна)
 Начало года. Сарацины осаждают Бари с суши и с моря. Город спасает только прибытие венецианского флота под командованием дожа Петра Орсеоло.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1003 году
 Ибн Зейдун Абу-ль-Валид Ахмед ибн Абдаллах аль-Махзуми, арабский поэт (ум. 1071), крупнейший поэт Кордовского халифата, получивший известность и на востоке мусульманского мира.
 Эдуард Исповедник, англосаксонский король (ум. 1066).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1003 году
 Всеслав Изяславич Полоцкий, сын Изяслава Владимировича Полоцкого, внук Владимира Святого
 Григор Нарекаци, армянский поэт (род. 951).
 12 мая — Сильвестр II, папа римский.
 Эрик Рыжий, исландский викинг, первооткрыватель Гренландии

См. также